Извож — река в России, течет по территории Княжпогостского района Республики Коми. Устье реки находится в 36 км по левому берегу реки Обдыр на высоте 157 м над уровнем моря. Длина реки составляет 11 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Двинско-Печорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Вычегда от города Сыктывкар и до устья, речной подбассейн реки — Вычегда. Речной бассейн реки — Северная Двина.

Код объекта в государственном водном реестре — 03020200212103000021760.

Примечания 

Бассейн Ёлвы
Реки Княжпогостского района